Зайфрид () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Зайфрид, Игнац Ксавер фон (1776—1841) — австрийский композитор и дирижёр.
 Зайфрид, Фридерика (также Фридерика Кампп-Зайфрид; род. 1960) — немецкий египтолог.